Il Castel del Monte rosato frizzante è un vino DOC la cui produzione è consentita nelle provincie di Barletta-Andria-Trani e Bari.

Caratteristiche organolettiche 
colore: rosato più o meno intenso
odore: delicatamente vinoso, caratteristico, talvolta fruttato
sapore: asciutto, armonico, gradevole

Storia

Abbinamenti consigliati

Produzione
Provincia, stagione, volume in ettolitri
 nessun dato disponibile

Vini DOC della provincia di Barletta Andria Trani
Vini DOC della città metropolitana di Bari
Vini DOC e DOCG prodotti con uva Aglianico
Vini DOC e DOCG prodotti con uva Bombino Nero
Vini DOC e DOCG prodotti con uva Uva di Troia